Die China Open 1999 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1999/2000, das vom 11. bis 19. Dezember in Shanghai ausgetragen wurde. Das Turnier war das Nachfolgeturnier des China International, das in der Vorsaison (aber im selben Kalenderjahr) ebenfalls im JC Mandarin Hotel in der ostchinesischen Hafenstadt stattgefunden hatte.

Das China International im März hatte der Weltranglistenerste John Higgins gewonnen. Diesmal schied er aber bereits in der ersten Runde aus. Das Finale bestritten die beiden Engländer Ronnie O’Sullivan und Stephen Lee. O’Sullivan holte sich mit einem klaren 9:2-Sieg seinen ersten Ranglistentitel in China.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
40.000 £ mehr gab es bei den ersten China Open im Vergleich zum China International zu gewinnen. Für den Sieger gab es 8.000 £, für den unterlegenen Finalisten 5.000 £ mehr. Abgestuft zogen sich die Erhöhungen durchs Feld bis in die erste Qualifikationsrunde.

Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es hingegen keine Veränderungen.

Wildcard-Runde 
Die Tradition des China International, auch einheimische Spieler zum Hauptturnier einzuladen, wurde beibehalten. Statt vier gab es diesmal aber nur drei Wildcards, die der chinesische Verband vergeben durfte. Die drei Chinesen spielten gegen drei Qualifikanten vor Beginn des eigentlichen Hauptturniers um den Einzug in die Hauptrunde. Pang Weiguo, der schon zweimal beim China International ausgewählt worden war und beide Male sein Qualifikationsmatch gewonnen hatte, bekam eine dritte Chance, verlor aber diesmal ebenso wie seine beiden Landsleute in der Wildcard-Runde.

Die Wildcard-Spiele fanden zum Auftakt des Turniers am 11. Dezember statt. Für alle Spiele galt der Modus Best of 9 (5 Gewinnframes).

|}

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation bzw. der Wildcard-Spiele zugelost.

Finale 
Mit Ronnie O’Sullivan und Stephen Lee trafen die Nummer 4 und die Nummer 6 der Weltrangliste aufeinander. Zum Auftakt der Saison hatten sie beim Millennium Cup in Hongkong zuletzt gegeneinander gespielt: Zum ersten Mal war es ein Finale gewesen und zum ersten Mal nach 4 Niederlagen hatte Lee gewonnen. Für Lee ist das der zweite Turniersieg gewesen, während O’Sullivan bereits 13 Titel in verschiedenen Formaten holen konnte.

Die ersten beiden Frames teilten sich die beiden Engländer noch, dann begann der Siegeszug von O’Sullivan. 6 Frames in Folge gewann er bis zum Ende der ersten Session, fünfmal erzielte er dabei Breaks von mindestens 68 Punkten, 2 davon waren Century-Breaks. Am Abend konnte Stephen Lee mit dem Gewinn des ersten Frames die Serie zwar unterbrechen, aber seinen Gegner nicht aufhalten. O’Sullivan gewann die nächsten beiden Frames und damit das einseitige Match klar mit 9:2. Damit sicherte er sich seinen 7. Ranglistentitel und insgesamt seinen 14. Profititel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 26. September 1999 in Blackpool in Nordwestengland statt. In 4 Runden wurde das Feld von 112 Spielern auf die 16 Spieler reduziert, die dann im Dezember in Shanghai antreten durften. In Runde 1 trafen die Spieler ab Platz 65 der Weltrangliste aufeinander, in Runde 2 kamen die Spieler ab Platz 33 und in Runde 4 die ab Platz 17 dazu. Die Top 16 Spieler waren für das Hauptturnier gesetzt.

Century-Breaks 
5 Spieler erzielten in Shanghai 9 Breaks von mindestens 100 Punkten. Dave Harold erzielte in Runde 1 das höchste Turnierbreak von 140 Punkten und sicherte sich damit einen Extrabonus.

Hauptturnier

Quellen 

Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Shanghai
1999